Монте Ореб има више значења:

 Монте Ореб (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Монте Ореб (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Ореб (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Ореб (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Ореб (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Монте Ореб (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте Ореб (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику